Вале́рий Александрович Миха́йлов:
 Михайлов, Валерий Александрович (род. 1939) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Михайлов, Валерий Александрович (род. 1955) — российский дипломат.